, en français Sans un bruit, un opéra américain de 1983 composé par Leonard Bernstein ; 
 Sans un bruit, le cinquième album publié dans la série Donjon Potron-Minet de la saga Donjon, publié en  ;
 Sans un bruit (A Quiet Place), un film américain de John Krasinski, sorti en 2018.
 Sans un bruit 2 (A Quiet Place part II), un film américain de John Krasinski, sorti en 2020 faisant suite au film ci-dessus.